Résultats détaillés du Tournoi de Wimbledon 2013,  du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du  au . C'est l'un des six tournois tenus dans le All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon, Londres en Angleterre (Royaume-Uni).

Faits marquants

Avant le tournoi 

 Dans le tournoi de simple messieurs, le Russe Nikolay Davydenko renonce au tournoi dès le début du mois de juin. Il est remplacé par le Français Guillaume Rufin. En effet, le joueur russe qui n'a jamais eu de très bons résultats sur gazon préfère se consacrer aux quelques tournois sur terre battue qui suivent Wimbledon.
 Quelques jours avant le début du tournoi, le Français Gaël Monfils renonce lui aussi à participer au tournoi pour des raisons personnelles qu'il a refusé d'évoquer.
 D'autres joueurs sont forfaits pour le tableau de simple une semaine avant le début du tournoi : le Luxembourgeois Gilles Müller et les Américains Brian Baker et Mardy Fish. L'Autrichien Andreas Haider-Maurer, le Belge Steve Darcis et le Portugais Gastão Elias prennent leur place dans le tableau.
 Chez les dames, Venus Williams, qui a remporté cinq fois le tournoi, déclare forfait pour blessure au dos.
 Un jour plus tard, Svetlana Kuznetsova, quart de finaliste deux semaines avant à Roland Garros, déclare forfait en raison d'une blessure abdominale. À la suite de cela, la Tchèque Klára Zakopalová devient tête de série 32.

Pendant le tournoi

En simple 
 Dès le premier jour du tournoi, la tête de série 5 et récent vainqueur de Roland-Garros pour la huitième fois, Rafael Nadal, est éliminé par le Belge Steve Darcis (135) en 3 manches (7-6, 7-6, 6-4). C'est la première fois de sa carrière que l'Espagnol perd au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Darcis déclare ensuite forfait pour son deuxième tour à cause d'une blessure à l'épaule droite
 Chez les dames, deux des trois premières têtes de série dames perdent avant le troisième tour. C'est alors la première fois de l'ère Open.
 La Bélarusse et tête de série 2 Victoria Azarenka déclare forfait avant son deuxième tour face à l'Italienne Flavia Pennetta en raison d'une blessure au genou droit occasionnée par une glissade lors de son premier tour.
 La Russe Maria Sharapova, tête de série 3, est sortie au deuxième tour par la Portugaise Michelle Larcher de Brito issue des qualifications.
 L'Américaine Serena Williams, tenante du titre, quintuple vainqueur du tournoi et tête de série , est éliminée contre toute attente en huitièmes de finale par l'Allemande Sabine Lisicki, tête de série  en 3 sets (6-2, 1-6, 6-4).
 Roger Federer, tenant du titre, s'incline face à l'Ukrainien Serhiy Stakhovsky () en quatre manches (7-6 6-7 5-7 6-7) au deuxième tour, une première pour lui en Grand Chelem. C'est aussi la toute première fois depuis 2002 que le Suisse est éliminé en première semaine du tournoi de Wimbledon. Cette défaite met aussi un terme à une série de 36 tournois du Grand Chelem durant lesquels il avait atteint au minimum les quarts de finale.
 Durant la journée du mercredi  au cours de laquelle ont débuté les deuxièmes tours féminin et masculin, pas moins de sept abandons et forfaits sont recensés, dont ceux des têtes de série Jo-Wilfried Tsonga et Marin Čilić .Ces forfaits et abandons constituent un record pour une unique journée de Grand Chelem depuis le début de l'Ère Open.
 La Française Marion Bartoli remporte son premier titre en Grand Chelem en battant l'Allemande Sabine Lisicki. Elle avait déjà atteint la finale de Wimbledon en 2007 mais l'avait perdue face à Venus Williams.
 Andy Murray est le premier joueur britannique à remporter le tournoi depuis Fred Perry en 1936, et réussit l'exploit de battre Djokovic en trois sets lors de la finale, alors que le Serbe n'avait auparavant perdu qu'une fois en finale d'un tournoi Grand Chelem en trois sets, celle de l'US Open 2007 contre Roger Federer.

En double 
 Les frères américains Bob et Mike Bryan remportent le tournoi de double pour la troisième fois et empochent leur quinzième titre en Grand Chelem, améliorant le record qu'ils détenaient. Ils sont également les tenants des titres des trois autres tournois du Grand Chelem et champions olympiques.
 En double dames, la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et la Chinoise Peng Shuai remportent leur premier titre du Grand Chelem dès leur première finale à ce niveau. Hommes et femmes confondus, c'est la première fois qu'un titre du Grand Chelem est remporté par une Taïwanaise.
 En double mixte, la paire franco-canadienne Kristina Mladenovic-Daniel Nestor, déjà finaliste à Roland-Garros en 2013, remporte le tournoi. Il s'agit du premier titre du Grand Chelem pour Mladenovic. Nestor, déjà vainqueur de huit titres du Grand Chelem en double messieurs (dont deux fois à Wimbledon) et de deux en double mixte, remporte pour la première fois le trophée de double mixte à Wimbledon.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2013
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2013
Tennis en juin 2013
Tennis en juillet 2013